Половнево

 Половнево — село, Россия, Рязанская область, Михайловский район
 Половнево — село, Россия, Липецкая область, Краснинский район